Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988 se dispute à Tokyo du  au .

L'épreuve de double voit s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1988
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en novembre 1988
Sport en décembre 1988